Dordogne, folyó Franciaországban
Dordogne, francia megye